Игарка:

 Игарка — город районного подчинения в Туруханском районе Красноярского края России.
 Игарка — аэропорт класса В в 1,8 км юго-восточнее города Игарка. 
 Игарка — российский арктический порт, расположенный на берегу Игарской протоки Енисея.
 Игарка — река в Самарской области.

См. также 
 Городское поселение город Игарка
 Большая Игарка